Благотворитель года CHL () — приз, ежегодно вручаемый игроку Канадской хоккейной лиги (CHL), проявившему себя в общественной и благотворительной деятельности.

Победители
2021–22 – Люк Прокоп, Эдмонтон Ойл Кингз (WHL)
2020–21 – ''Не вручался
2019–20 – Ксавье Симоно, Драммондвилл Вольтижерс (QMJHL)
2018–19 – Шарль-Эдуар Д'Астус, Римуски Осеаник (QMJHL)
2017–18 – Гарретт МакФадден, Гелф Шторм (OHL)
2016–17 – Тайлер Вонг, Летбридж Харрикейнз (WHL)
2015–16 – Уилл Петшениг, Сагино Спирит (OHL)
2014–15 – Даник Мартель, Бленвиль-Бойсбриан Армада (QMJHL)
2013–14 – Сэм Фиоретти, Мус-Джо Уорриорз (WHL)
2012–13 – Бен Фанелли, Китченер Рейнджерс (OHL)
2011–12 – Винсент Барнар, Квебек Ремпартс (QMJHL)
2010–11 – Спенсер Эдвардс, Мус-Джо Уорриорз (WHL)
2009–10 – Райан Хайес, Плимут Уэйлерз (OHL)
2008–09 – Мэттью Пистилли, Шавиниган Катарактез (QMJHL)
2007–08 – Крис Морхаус, Монктон Уайлдкэтс (QMJHL)
2006–07 – Кайл Моир, Свифт-Каррент Бронкос (WHL)
2005–06 – Майк Ангелидис, Оуэн-Саунд Аттак (OHL)
2004–05 – Колин Фрэйзер, Ред-Дир Ребелз (WHL)
2003–04 – Крис Камполи, Эри Оттерз (OHL)
2002–03 – Райан Крэйг, Брэндон Уит Кингз (WHL)
2001–02 – Бранден Коте, Спокан Чифс (WHL)
2000–01 – Джим Вандермеер, Ред-Дир Ребелз (WHL)
1999–00 – Симон Гамаш, Валь-д'Ор Форёрз (QMJHL)
1998–99 – Филипп Сове, Римуски Осеаник (QMJHL)
1997–98 – Джейсон Меткалф, Лондон Найтс (OHL)
1996–97 – Йессе Валлен, Ред-Дир Ребелз (WHL)
1995–96 – Крэйг Миллз, Бельвиль Буллз (OHL)
1994–95 – Дэвид-Александр Борегар, Сен-Иасент Лэйзер (QMJHL)
1993–94 – Стефан Руа, Валь-д'Ор Форёрз (QMJHL)
1992–93 – Кели Корпсе, Кингстон Фронтенакс (OHL)

См. также
Канадская хоккейная лига
Дэн Снайдер Мемориал Трофи (OHL)
Уиттнауер Плаке (QMJHL)
Дуг Уикенхейзер Мемориал Трофи (WHL)

Канадская хоккейная лига
Хоккейные призы и награды
Спортивные призы и награды Канады